Ви́ктор Сахаро́в: Сахаров, Виктор Александрович (род. 1934) — ведущий специалист в области подъема жидкости с использованием газа (газлифт), доктор технических наук, профессор.
 Сахаров, Виктор Викторович (1848—1905) — русский генерал, военный министр.
 Сахаров, Виктор Николаевич (1911—1976) — советский моряк, Герой Социалистического Труда, лауреат Государственной премии СССР.